Бенин принимал участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в пятый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли 4 мужчины и 2 женщины.

Результаты соревнований

Велоспорт

Шоссе 
Спортсменов — 2

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 4

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
1990-е годы в Бенине